Кадряково (, ) — село в Агрызском районе Республики Татарстан. Является административным центром Кадряковского сельского поселения и единственным населённым пунктом в его составе.

Этимология 
По одной из версий название села образовалось от марийского слова «кадыр», то есть «кривой» — сельчане строили свои дома вдоль кривого русла реки Чекалдинка, в результате чего получилась кривая улица. По другой версии название образовалось от татарского слова «кадырле», обозначающего «дорогой», и междометия «эх».

Географическое положение 
Село расположено на берегах реки Чекалдинка, рядом с границей Удмуртской республики. Ближайший населённый пункт, деревня Старая Салья Киясовского района Удмуртской республики, расположен в 4,5 км к северо-востоку. Расстояние до административного центра Агрызского района, города Агрыз, составляет 43 км (62 км по автодорогам).

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан входит в перечень населённых пунктов, находящихся в отдалённых или труднодоступных местностях Республики Татарстан.

История 
Населённый пункт основан в XVII веке. В 1762 году в деревне было 47 душ мужского пола.

В списке населённых мест 1802 года учтены 55 тептярей мужского пола. Деревня тогда относилась к Сарапульской округе Вятской губернии.

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Кадряково 2-го стана Елабужского уезда Вятской губернии, при речке Чекалде, расположенная в 98 верстах от уездного города Елабуга. Здесь насчитывалось 44 двора и проживало 277 человек (122 мужчины и 155 женщины), была мельница.

В 1887 году в деревне Кадряково Бимского сельского общества Бимской волости проживало 412 тептярей из черемисов в 68 дворах (198 мужчин и 214 женщин). Земельный надел деревни составлял 1710 десятин земли. У жителей имелось 195 лошадей, 129 коров и 491 единица мелкого скота (овец, свиней и коз); 43 человека занимались местными промыслами (в том числе 31 продавали лес), 5 — отхожими промыслами (извозчики), также были распространены бортничество и смолокуренный промысел. Было 3 грамотных и 1 учащийся.

В начале XX века здесь функционировала миссионерская школа. В 1905 году в деревне Мушаковской волости Елабужского уезда проживало 615 человек (300 мужчин, 315 женщин) в 93 дворах.

До 1920 года село входило в Старо-Чекалдинскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. С 1921 года перешло в состав Агрызского кантона ТАССР, с 1924 — в состав Елабужского кантона, с 1928 — в состав Челнинского кантона. С 10 августа 1930 года село переходит в состав Красноборского района (в 1930 и 1948 годах — центр сельсовета), с 28 октября 1960 года — в состав Агрызского района, с 1 февраля 1963 года — в состав Елабужского района. 4 марта 1964 года село окончательно вернулось в состав Агрызского района.

В 1930 году организованы колхозы «Звено» и «КИМ». В конце 1930-х годов в селе действовали 3 ветряные и 2 водяные мельницы, 2 крупорушки, маслобойня, 7 смолокурен.

В 1937 году была открыта семилетняя школа, в 1941 году преобразована в начальную, в 1951 году — опять в семилетнюю (в 1954 году построено новое здание), в 1961 году — в восьмилетнюю, в 1989 году в среднюю (в 1997 году объединена с детским садом). С 2010-х годов школа стала основной.

В 1936 году в селе была открыта библиотека (в 1958 году построено здание), в 1948 году — изба-читальня, в 1950 году — клуб. С 1954 года работает дом культуры, при котором с 1992 года действует марийский фольклорный коллектив «Кадрек сем».

В 1960 году колхоз села объединен с колхозом села Старая Чекалда под названием «Дружба». В 1988 году из «Дружбы» выделился колхоз «Кадряково», в 1998 году реорганизованный в КФХ «Онычко» и «Колос» (в 2000–2005 годах СПК «Колос»).

Население 
По данным на 1 января 2012 года население села составило 516 человек, в том числе: пенсионеров — 78, работающих — 45, до 18 лет — 122, неработающих — 121, студентов — 33. Средний возраст жителей составляет 40 лет. За предыдущий год родилось 5 и умерло 5 человек. Общее число хозяйств составляет 179 дворов, из них пустующих — 26.

По переписи 2002 года в селе проживало 509 человек (237 мужчин, 272 женщины).
По переписи 2010 года — 495 человек (253 мужчины, 242 женщины).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения марийцы составляли 97 %.

Инфраструктура 
На территории села расположены следующие объекты инфраструктуры:
 Кадряковская основная общеобразовательная школа
 Кадряковская библиотека
 Кадряковский дом культуры
 Кадряковский фельдшерско-акушерский пункт
 магазин Агрызского РайПО

Также есть 2 магазина и кладбище. Село электрифицировано и газифицировано. Действует зерноток.

Литература 
 Кадряково //

Примечания 

Населённые пункты Агрызского района